Куньинская волость — административно-территориальная единица 3-го уровня и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Куньинском районе Псковской области России.

Административный центр — рабочий посёлок (посёлок городского типа) Кунья (в состав волости не входит).

Население 

Суммарная численность населения Боталовской, Ушицкой, Слепнёвской и Назимовской волостей, объединённых в новообразованную Куньинскую волость, по состоянию на 1 января 2015 года составляет 3 216 человек.

Населённые пункты 
В состав волости входят 113 населённых пунктов:

История 
Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года все сельсоветы в Псковской области были переименованы в волости, в том числе Куньинский сельсовет был превращён в Куньинскую волость с центром в невходящем в неё пгт Кунья.

Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года в границах Куньинской волости было создано муниципальное образование Боталовская волость со статусом сельского поселения с 1 января 2006 года в составе муниципального образования Куньинский район со статусом муниципального района, при этом центром волости стала деревня Боталово, а её состав не изменился (другими словами, Куньинская волость была переименована в Болгатовкую).

Законом Псковской области от 30 марта 2015 года были упразднены Боталовская, Ушицкая, Слепнёвская и Назимовская волости, территории которых 11 апреля 2015 года были объединены во вновь образованную Куньинскую волость.

Примечания 

Муниципальные образования Куньинского района
Сельские поселения Псковской области